Гео́ргий Гео́ргиевич Кавтара́дзе (; 2 апреля 1940, Тбилиси — 20 декабря 2020, Тбилиси) — советский и грузинский актёр, сценарист, режиссёр. Народный артист Грузинской ССР (1982).

Биография 
Родился 2 апреля 1940 года в Тбилиси Грузинской ССР. В 1958 году окончил тбилисскую среднюю школу № 23.

Окончил режиссёрский факультет Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели (1967).

С 17 лет работал в Тбилисском академическом театре имени К. Марджанишвили, был рабочим сцены, режиссёром и актёром этого театра.

С 1962 — актёр и режиссёр (с 1967) Тбилисского академического драматического театра имени Ш. Руставели, вернулся в этот театр в 1973 году.

В 1969—1972 — главный режиссёр Батумского театра им. И. Чавчавадзе.

С 1974 и по 1976 год — педагог кафедры актёрского мастерства Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели.

В 1976—1982 — директор Кутаисского театра имени Л. Месхишвили.

С 1982 — художественный руководитель и директор Сухумского драматического театра им. К. Гамсахурдия. После войны в Абхазии переехал в Тбилиси и получил пост художественного руководителя русского драматического театра имени Грибоедова, где работал до 1999 года. В 1999—2004 годах работал художественным руководителем драматического театра в Рустави.

В кино — с 1964 года. В 1992 году Кавтарадзе снял свой единственный фильм «Золотой паук».

Наряду с кинематографической и театральной карьерой Георгий Кавтарадзе занимался и политикой. В 1990—1991 году он был членом Верховного Совета от Единой коммунистической партии Грузии и одним из подписавших Акт о восстановлении государственной независимости Грузии 9 апреля 1991 года. В 2012—2016 годах Кавтарадзе был членом парламента Грузии и мажоритарным депутатом от округа Зестафони, представляя блок Бидзины Иванишвили «Грузинская Мечта».

Умер 20 декабря 2020 года в Тбилиси. Похоронен в пантеоне общественных деятелей на горе Махата.

Фильмография

Актёр 

  — Свадьба — парень
  — Лебедев против Лебедева — Гоги, коллега Вальки Смирнова из Тбилиси
  — Простите, вас ожидает смерть — зубной врач-самозванец
  — Он убивать не хотел — Кочойя
  — По Руси — Шакро Птадзе, бродячий князь
  — Тревога — Караман
  — При дороге
  — Не горюй! — Лука
  — Буба (новелла в киноальманахе «Как стать мужчиной»)
  — Красный дипломат — Авель Енукидзе
  — Белые камни (новелла в одноимённом киноальманахе)
  — Чари-рама — Гурам
  — Весенний вечер — регулировщик
  — Старые зурначи — лейтенант милиции
  — Мелодии Верийского квартала — Катамадзе, полицейский
  — Щелчки — сотрудник
  — Любовь с первого взгляда — прохожий в канотье
  — Побег на рассвете — Теофиле
  — По законам гостеприимства (новелла в киноальманахе «100 грамм для храбрости») — Георгий
  — Поди-ка разберись — высокий чиновник
  — Подранки — учитель физкультуры
  — Запасное колесо — Гоги
  — Новые приключения муравья и блохи — Кот в сапогах
  — Будь здоров, дорогой
  — В одном маленьком городе — Джанико Квривиани, журналист
  — Возвращение Будулая — Самсон
  — Семья — Резо
  — Доченька — Георгий Георгиевич
  — Бывает же — Ираклий
  — Николай Вавилов — Сталин
  — Привал странников — Гиви Ломидзе
  — Золотой паук — Иван Гиоргадзе
  — Дронго — Автандил Михайлович, вице-премьер Аджарии

Режиссёр 
  — Золотой паук

Сценарист 
  — Золотой паук

Театры, с которыми работал Г. Кавтарадзе 
 1969—1972 — Грузинский батумский театр имени И. Чавчавадзе
 Таганрогский ордена Почёта драматический театр имени А. П. Чехова
Ростовский академический театр драмы им. М. Горького
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ростовский_театр_драмы_имени_М._Горького

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Народный артист Грузинской ССР (1982).
 Народный артист Абхазской АССР (1983).
 Лауреат премии им. Котэ Марджанишвили (1987).
 Государственная премия Грузинской ССР (1987).
 Орден Чести (1992).
 Орден Чести (1998).
 Государственная премия Грузии (31 декабря 2002 года).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Тбилисского театрального университета
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
Народные артисты Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 12-го созыва
Депутаты Парламента Грузии
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные артисты Абхазской АССР
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР
Персоналии:Тбилисский театр им. Грибоедова
Лауреаты Государственной премии Грузии